La competició individual femenina fou una de les quatre proves del programa de tennis als Jocs Olímpics de Barcelona de 1992. La competició es realitzà al Centre Municipal de Tennis Vall d'Hebron de Barcelona sobre terra batuda.

Hi participaren 64 tennistes de 30 comitès nacionals diferents.

Classificació

Caps de sèrie 

  Steffi Graf 
  Arantxa Sánchez Vicario 
  Jennifer Capriati 
  Mary Joe Fernández 
  Conchita Martínez 
  Manuela Maleeva-Fragniere 
  Anke Huber 
  Katerina Maleeva 

  Jana Novotná 
  Nathalie Tauziat 
  Helena Suková 
  Zina Garrison-Jackson 
  Mary Pierce 
  Kimiko Date 
  Julie Halard 
  Sabine Appelmans

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Enllaços externs 
 Quadre individual femení a Barcelona 1992  a ITF 
 Quadre individual femení a Barcelona 1992  a sports-reference 

Femeni Individual
Competicions tennístiques femenines
La Vall d'Hebron